Chiriquí, en la geografía de Panamá, puede referirse a:

 Departamento de Chiriquí, un antiguo departamento.
 Provincia de Chiriquí, una provincia.
 Chiriquí (Chiriquí), un corregimiento de la provincia anterior.
 Distrito de Chiriquí Grande, un distrito de la provincia de Bocas del Toro.
 Chiriquí Grande, la ciudad cabecera del distrito anterior.

Asimismo, en la hidrología de Panamá, puede hacer referencia a:

 Golfo de Chiriquí, un golfo en el Océano Pacífico.
 Laguna de Chiriquí, una laguna en el noroeste del país.

Además, en el deporte de Panamá, puede referirse a:

 Atlético Chiriquí, un equipo de fútbol.
 Chiriquí Fútbol Club, otro equipo de fútbol.
 Selección de béisbol de Chiriquí, un equipo de béisbol.
 Vuelta a Chiriquí, una competencia ciclística.